Cambalès peut désigner :

 le lieu-dit, dans la partie haute de la vallée du Marcadau dans le département des Hautes-Pyrénées (France), commune d’Estaing;

Les lacs :

 le Lac supérieur de la crête de Cambalès (), 
 le Lac inférieur de la crête de Cambalès (), 
 le Lac du col de Cambalès (), 
 le Lac de Cambalès inférieur (), 
 le Lac de Cambalès supérieur (), 
 le Grand lac de Cambalès (), 
 le Lac de Peyregnets de Cambalès (), 
 le Laquets de Peyregnets de Cambalès (), 

Les sommets :
 le Peyregnets de Cambalès (), 
 le Pic de Cambalès (), 
 la Crête de Cambalès, 

Le col :
 le Col de Cambalès (), 

Le ruisseau :
 le Gave de Cambalès

Homonymie de toponyme